Другой мир:
 Параллельный мир — вымышленный мир, который существует одновременно с нашим, но независимо от него.
 Another World — компьютерная игра в жанре action adventure, производство Delphine Software, 1991 год. Переиздана в 2005 году.

Фильмы 
 «Другой мир» — фильм, 2001, США.
 «Другой мир» () — фильм, 2003, США. Режиссёр — Лен Уайзман.
 «Другой мир» () — начатая им серия фильмов-боевиков/ужасов о вампирах и оборотнях.
 «Другой мир» — фильм, 2005, Индия.
 «Другой мир» — фильм, 2010, Италия.

Телесериалы 
 «Другой мир» () — мыльная опера, выходила на канале NBC в 1964—1999 годах.
 «Другой мир» () — телесериал, 1987—1993, США.